Добронега Лудгарда (до 1135 — 1160) - польська принцеса, дружина маркграфа Лужицького Теодорика I.

Праправнучка Великого князя Київського Володимира Святого.
По батьківській та материнській лінії була нащадком Великих князів Київських Володимира Святого та Ярослава Мудрого.

Біографія 
Донька князя Польщі Болеслава III і Соломії з Берґу, доньки графа Бергського. 
Точна дата народження невідома. Одна з молодших дітей Болеслава III і Соломії. Історики приводят дати 1128, 1129 і 1135 р.

Названа на честь своєї прабабусі української княжни Добронеги, доньки Великого князя Київського Володимир Святий. 

Ім'я Лудгарда вона взяла вже після одруження, на честь матері Теодорика І - Лутгарди фон Елхінген-Равенштайн.

Після смерті князя Польщі Болеслава III у 1138 році його сини почали воювати один з одним за владу. Спочатку з одного боку був Владислав II, син від першого шлюбу, з іншого - Болеслав IV і Мешко ІІІ, сини від другого шлюбу. 
Оскільки Владислав був зятем Конрада III, короля Німеччини, то його зведені брати шукали підтримки у Священної Римської імперії. 

Одним з князів Священної Римської імперії був маркграф Мейсенський і Лужицький Конрад. Молодші сини Болеслава III посилили цей союз, одруживши свою сестру Добронегу з Теодориком, сином Конрада.

Шлюб відбувся бл. 1146/1147 р. 
А 6 січня 1148 року Юдита, сестра Добронеги, була одружена з Отто, сином Альберта І, маркграфа Бранденбурзького.

В шлюбі Добронега народила двох дітей: 
 Конрад 
 Гертруда. 

Її чоловік Теодорик став марґрахом Лужицьким 1156 року. 

Напочатку 1150 р. Теодорик почав відносини з Кунігундою, вдовою графинею Плецгау.
Теодорик покинув Добронегу й одружився вдруге. 

Дата смерті Добронеги невідома. Вона померла не раніше 1160 року.

Її син Конрад був убитий на лицарському турнірі 17 лютого 1175 року, а її донька Гертруда стала черницею в Гербштедті.

Родовід 
Добронега веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004, ​ISBN 83-7063-409-5​
 Maleczyński, Karol. "Dobronega Ludgarda". Polski Słownik Biograficzny. Polska Akademia Nauk & Polska Akademia Umiejętności. 

П'ясти
Польські принцеси
Богемські княгині